Bruschini ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenio Bruschini (1939–1991), italienischer Fußballspieler
 Laura Bruschini (* 1966), italienische Beachvolleyballspielerin
 Massimo Bruschini (1942–1979), italienischer Boxer
 Vito Bruschini (* 1943), italienischer Drehbuchautor und Regisseur